Fritz Müller heter flera kända personer:
 Fritz Müller, 1822-1897, tysk biolog, egentligen Johann Friedrich Theodor Müller.
 Fritz Müller (konstruktör), 1907-2001, medarbetare i det amerikanska rymdfarkostprogrammet.
 Fritz Müller (racerförare), född 1941, tysk racerförare.
 Fritz Müller (zoolog), 1834-1895, zoolog från Schweiz.

Se även 
 Friedrich Müller